Куатро Каминос има више значења:

 Куатро Каминос (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Куатро Каминос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Куатро Каминос (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Каминос (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Каминос (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Каминос (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Каминос (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Каминос (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Каминос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Каминос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куатро Каминос (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Куатро Каминос (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Куатро Каминос (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куатро Каминос, Рестауранте (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куатро Каминос, Тијера Колорада (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куатро Каминос (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куатро Каминос (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куатро Каминос, Куатро Ерманос (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куатро Каминос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куатро Каминос (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куатро Каминос (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куатро Каминос (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Куатро Каминос (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Куатро Каминос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Куатро Каминос, Еверардо Виљареал Молина (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Куатро Каминос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Куатро Каминос (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куатро Каминос (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куатро Каминос (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куатро Каминос (Уејапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куатро Каминос (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куатро Каминос (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куатро Каминос (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куатро Каминос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Куатро Каминос (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Куатро Каминос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Куатро Каминос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Куатро Каминос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Куатро Каминос (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Куатро Каминос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Куатро Каминос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Куатро Каминос (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Куатро Каминос (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Каминос (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Каминос (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Каминос (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Каминос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Каминос (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Каминос (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Каминос (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Каминос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику